12-та армія→13-та армія→14-та армія

Тринадцята а́рмія (13-та армія, 13 А) — найменування армії в багатьох країнах.

Загальновійськова, польова

Росія (СРСР) 
 13-та армія (Російська імперія)
 13-та армія (СРСР)

Інші країни 
 13-та армія (Японія) — армія сухопутних військ Японії за часів Японсько-китайської та Другої світової війн (6 листопада 1941 — 28 липня 1944)

Повітряна 

 13-та повітряна армія (СРСР)
 13-та повітряна армія (США)

Див. також 
 13-й корпус
 11-та армія
 12-та армія
 14-та армія
 15-та армія